Выборы глав субъектов Российской Федерации (официально — «выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», неофициально — «выборы главы исполнительной власти», «губернаторские выборы» и т. п.) — процедура прямого, тайного и всеобщего голосования по определению глав (первых лиц) республик, краев, областей, городов федерального значения и автономной области, являющихся субъектами Российской Федерации. Данные выборы проходят в России начиная с 1991 года, с перерывом на 2005—2011 годы.

Выборная должность в разных регионах и в разные периоды именовалась по-разному: президент, глава республики, председатель правительства, губернатор, глава администрации, мэр, глава города и т. п.

История 
Впервые Выборы глав субъектов были проведены 12 июня 1991 года в городах Москве и Ленинграде и Республике Татарстан одновременно с выборами президента РСФСР. В период с 1991 по 1996 год проводились эпизодически в некоторых регионах — должность президента была введена не во всех республиках, а главы администраций большинства краёв, областей и т. п. назначались Президентом.

Ситуация изменилась в 1996 году, когда Конституционный суд России, рассматривая запрос губернатора Алтайского края о конституционности положений Устава Алтайского края, признал, что глава администрации края не может назначаться законодательным собранием, а должен избираться населением. Кроме того, в Федеральный закон о порядке формирования Совета Федерации было включено положение о необходимости завершения выборов глав исполнительной власти до конца 1996 года. В 1999 году в новом законе закреплён термин «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации». В этот же закон был включён запрет одному и тому же лицу избираться более двух раз подряд — однако, вскоре в него были добавлены оговорки, позволившие практически всем главам обойти это ограничение.

В период с 1996 по 2004 год выборы глав субъектов проводились во всех регионах России, за исключением Дагестана (где всенародные выборы должны были состояться лишь в 2006 году, но были отменены из-за изменения федерального законодательства), с периодичностью, как правило, 4 — 5 лет. Порядок проведения выборов регулировался как федеральными, так и региональными законами. Выборы проходили не синхронно, и не существовало каких-либо универсальных сроков проведения выборов, избирательная кампания длилась от 3 — 4 месяцев до полугода. Эти выборы привлекали значительное число специалистов (в первую очередь — по избирательным технологиям), которые перемещались из региона в регион, предлагая свои услуги кандидатам и их избирательным штабам.

В сентябре 2004 года Президент России Владимир Путин выступил с инициативой изменения порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Федерации, предложив утверждать их в должности решениями законодательных органов по предложению Президента. Выступив по телевидению, Президент логически увязал свою инициативу с трагедией Беслана. Законопроект об отмене прямых губернаторских выборов был разработан и принят в декабре 2004 года, а последние прямые губернаторские выборы состоялись в Ненецком автономном округе в январе 2005 года.

В апреле 2012 года, по инициативе преемника Владимира Путина — президента России Дмитрия Медведева, был принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых выборов глав регионов. Согласно указанному закону первые выборы высших должностных лиц должны состояться 14 октября 2012 года в тех субъектах Российской Федерации, где срок полномочий действующих высших должностных лиц истекает с 1 июня по 31 декабря 2012 года.

2 апреля 2013 года, по инициативе преемника Медведева — президента Владимира Путина, в закон были внесены поправки, дающие субъектам федерации право заменить всенародные выборы своих глав голосованием в парламенте по нескольким кандидатурам. При этом прямо говорилось, что принятие таких поправок вызвано решением Кремля не допустить прямых выборов в шести республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня). Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин также высказался за то, чтобы выборы глав всех северо-кавказских республик проходили через парламент.

В 2013 году от прямых выборов главы добровольно отказались 4 республики Северного Кавказа: Дагестан (18 апреля 2013), Ингушетия (2 марта 2013), Северная Осетия (28 ноября 2013) и Карачаево-Черкесия (26 декабря 2013). В двух из них, в Дагестане и Ингушетии, региональные парламенты уже 8 сентября 2013 года избрали глав на следующие 5 лет. В Северной Осетии подобным образом главу избрали 13 сентября 2015 года. А в Карачаево-Черкесии выборы главы через Народное Собрание прошли 18 сентября 2016 года. В последующие годы от прямых выборов главы отказались также Кабардино-Балкария (2 апреля 2014) и Адыгея (23 марта 2016). Последующие выборы глав республик состоялись в региональных парламентах соответственно 9 октября 2014 года (Кабардино-Балкария) и 10 сентября 2017 года (Адыгея). Таким образом, единственной республикой Северного Кавказа, где сохраняются прямые выборы главы, осталась Чечня.

В результате произошедшего в 2014 году присоединения Крыма к Российской Федерации в составе РФ были образованы новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Принятые в том же году Конституция Республики Крым и Устав Севастополя предусматривали избрание глав данных регионов своими парламентами по представлению президента РФ (что и было произведено осенью 2014 года). В ноябре 2016 года в устав города Севастополя были внесены поправки, вводящие прямые выборы губернатора города.

В конце 2014 — начале 2015 года в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым в автономных округах, входящих в состав областей (ХМАО, ЯНАО, НАО), вводятся непрямые выборы глав. В ХМАО и ЯНАО законодательные собрания избрали губернаторов на следующие 5 лет уже осенью 2015 года. В НАО подобная процедура прошла в 2018 году в связи с отставкой губернатора.

Выборы глав регионов России в 1991—2005 годах

1991 год 

 Выборы мэра Москвы (12 июня)
 Выборы мэра Ленинграда (12 июня)
 Выборы президента Республики Татарстан (12 июня)
 Выборы президента Республики Калмыкия (19 октября и 4 ноября)
 Выборы президента Чувашской Республики  (8 и 22 декабря)
 Выборы президента Республики Марий Эл (14 декабря)
 Выборы президента Мордовской ССР (14 и 22 декабря)
 Выборы президента Якутской—Саха ССР (20 декабря)
 Выборы президента Республики Адыгея (22 декабря 1991 и 5 января 1992)
 Выборы президента Кабардино-Балкарской Республики (22 декабря 1991 и 5 января 1992)

1992 год 

 Выборы президента Республики Тува (15 марта)

1993 год 

 Выборы президента Ингушской Республики (28 февраля)
 Выборы президента Республики Калмыкия (11 апреля)
 Выборы главы администрации Липецкой области (11 апреля)
 Выборы главы администрации Орловской области (11 апреля)
 Выборы главы администрации Пензенской области (11 апреля)
 Выборы главы администрации Красноярского края (11 и 25 апреля)
 Выборы главы администрации Амурской области (11 и 25 апреля)
 Выборы главы администрации Брянской области (11 и 25 апреля)
 Выборы главы администрации Челябинской области (11 и 25 апреля)
 Выборы главы администрации Смоленской области (25 апреля)
 Выборы президента Республики Башкортостан (12 декабря)
 Выборы президента Чувашской Республики(12 и 26 декабря)

1994 год 

Выборы президента Республики Северная Осетия (16 января)
Выборы президента Ингушской Республики (27 февраля)
Выборы главы администрации Иркутской области (27 марта)
Выборы председателя правительства Республики Карелия (17 апреля)
Выборы главы Республики Коми (8 мая)
Выборы президента Республики Бурятия (16 и 30 июня)

1995 год 

Выборы губернатора Свердловской области (6 и 20 августа)
Выборы президента Республики Калмыкия (15 октября)
Выборы главы Чеченской Республики (17 декабря)
Выборы губернатора Приморского края (17 декабря)
Выборы главы администрации Белгородской области (17 декабря)
Выборы губернатора Московской области (17 и 30 декабря)
Выборы губернатора Нижегородской области (17 декабря)
Выборы губернатора Новгородской области (17 декабря)
Выборы губернатора Новосибирской области (17 и 24 декабря)
Выборы губернатора Омской области (17 декабря)
Выборы губернатора Оренбургской области (17 декабря)
Выборы главы администрации Тамбовской области (17 и 24 декабря)
Выборы губернатора Тверской области (17 декабря)
Выборы губернатора Ярославской области (17 декабря)

1996 год

1997 год 

 выборы президента Республики Адыгея (12 января)
 выборы президента Кабардино-Балкарской Республики (12 января)
 повторные выборы главы администрации Агинского Бурятского автономного округа (23 февраля)
 выборы президента Республики Тыва (16 марта)
 повторные выборы главы администрации Эвенкийского автономного округа (16 марта)
 повторные выборы главы администрации Амурской области (23 марта)
 выборы главы администрации Тульской области (23 марта)
 досрочные выборы губернатора Нижегородской области (23 июня и 13 июля)
 досрочные выборы губернатора Иркутской области (27 июля)
 выборы главы администрации Кемеровской области (19 октября)
 выборы губернатора Орловской области (26 октября)
 досрочные выборы главы Республики Коми (30 ноября)
 выборы главы Республики Алтай (14 декабря)
 выборы президента Чувашской Республики (28 декабря)

1998 год 

 выборы президента Республики Северная Осетия—Алания (18 января)
 выборы главы Республики Мордовия (15 февраля)
 выборы президента Республики Ингушетия (1 марта)
 выборы главы администрации Липецкой области (12 апреля)
 выборы главы администрации Пензенской области (12 апреля)
 выборы председателя правительства Республики Карелия (26 апреля и 17 мая)
 выборы губернатора Красноярского края (26 апреля и 17 мая)
 выборы главы администрации Смоленской области (26 апреля и 17 мая)
 выборы президента Республики Башкортостан (14 июня)
 выборы президента Республики Бурятия (21 июня)

1999 год 

 выборы главы Карачаево-Черкесской Республики (26 апреля и 16 мая)
 выборы главы администрации Белгородской области (30 мая)
 выборы губернатора Свердловской области (29 августа и 12 сентября)
 выборы главы администрации Новгородской области (5 сентября)
 выборы главы администрации Омской области (5 сентября)
 досрочные выборы главы администрации Ленинградской области (19 сентября)
 выборы губернатора Томской области (19 сентября)
 досрочные выборы мэра Москвы (19 декабря)
 выборы губернатора Приморского края (19 декабря)
 выборы губернатора Вологодской области (19 декабря)
 выборы губернатора Московской области (19 декабря 1999 и 9 января 2000)
 выборы губернатора Новосибирской области (19 декабря 1999 и 9 января 2000)
 выборы губернатора Оренбургской области (19 и 26 декабря)
 выборы главы администрации Тамбовской области (19 и 26 декабря)
 выборы губернатора Тверской области (19 декабря 1999 и 9 января 2000)
 выборы губернатора Ярославской области (19 декабря)

2000 год 

 выборы главы администрации Алтайского края (26 марта)
 выборы губернатора Кировской области (26 марта)
 выборы губернатора Мурманской области (26 марта)
 выборы губернатора Саратовской области (26 марта)
 выборы губернатора Еврейской автономной области (26 марта)
 выборы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (26 марта)
 выборы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (26 марта)
 выборы губернатора Санкт-Петербурга (14 мая)
 выборы губернатора Самарской области (2 июля)
 выборы президента Удмуртской Республики (15 октября)
 выборы губернатора Сахалинской области (22 октября)
 выборы губернатора Курской области (22 октября и 5 ноября)
 выборы губернатора Читинской области (29 октября)
 выборы губернатора Магаданской области (5 ноября)
 выборы губернатора Калининградской области (5 и 19 ноября)
 выборы губернатора Калужской области (12 ноября)
 выборы главы администрации Псковской области (12 ноября)
 выборы главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (19 ноября)
 выборы губернатора Курганской области (26 ноября и 10 декабря)
 выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края (3 декабря)
 выборы губернатора Астраханской области (3 декабря)
 выборы губернатора Пермской области (3 декабря)
 выборы губернатора Корякского автономного округа (3 декабря)
 выборы президента Республики Марий Эл (3 и 17 декабря)
 выборы губернатора Ставропольского края (3 и 17 декабря)
 выборы главы администрации Архангельской области (3 и 17 декабря)
 выборы губернатора Ивановской области (3 и 17 декабря)
 выборы губернатора Камчатской области (3 и 17 декабря)
 выборы губернатора Рязанской области (3 и 17 декабря)
 выборы главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа (3 и 17 декабря)
 выборы главы администрации Хабаровского края (10 декабря)
 выборы главы администрации Брянской области (10 декабря)
 выборы губернатора Владимирской области (10 декабря)
 выборы главы администрации Костромской области (10 и 24 декабря)
 выборы председателя правительства Республики Хакасия (24 декабря)
 выборы губернатора Челябинской области (24 декабря)
 выборы главы администрации Ульяновской области (24 декабря)
 выборы губернатора Волгоградской области (24 декабря)
 выборы губернатора Воронежской области (24 декабря)
 выборы главы администрации Чукотского автономного округа (24 декабря)

2001 год 

 выборы губернатора Тюменской области (14 января)
 выборы главы администрации Ненецкого автономного округа (14 января)
 выборы главы администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (28 января)
 выборы президента Республики Татарстан (25 марта)
 выборы губернатора Амурской области (25 марта и 8 апреля)
 выборы главы администрации Эвенкийского автономного округа (8 апреля)
 выборы губернатора Тульской области (8 и 22 апреля)
 досрочные выборы губернатора Кемеровской области (22 апреля)
 досрочные выборы губернатора Приморского края (27 мая и 17 июня)
 выборы губернатора Нижегородской области (15 и 29 июля)
 выборы губернатора Иркутской области (29 июля и 19 августа)
 выборы губернатора Ростовской области (23 сентября)
 выборы губернатора Орловской области (28 октября)
 выборы главы Республики Алтай (16 декабря 2001 и 6 января 2002)
 выборы главы Республики Коми (16 декабря)
 выборы главы Чувашской Республики (16 декабря)
 выборы главы Республики Саха (Якутия) (23 декабря 2001 и 13 января 2002)

2002 год 

 выборы президента Республики Адыгея (13 января)
 выборы президента Кабардино-Балкарской Республики (13 января)
 выборы президента Республики Северная Осетия—Алания (27 января)
 выборы председателя правительства Республики Тыва (17 марта)
 выборы президента Республики Ингушетия (7 и 28 апреля)
 выборы главы администрации Липецкой области (14 апреля)
 выборы главы администрации Пензенской области (14 апреля)
 выборы главы Республики Карелия (28 апреля)
 выборы главы администрации Смоленской области (19 мая)
 выборы президента Республики Бурятия (23 июня)
 досрочные выборы губернатора Красноярского края (8 и 22 сентября)
 выборы президента Республики Калмыкия (20 и 27 октября)

2003 год 

 досрочные выборы главы администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (26 января)
 досрочные выборы губернатора Магаданской области (2 и 16 февраля)
 выборы главы Республики Мордовия (16 февраля)
 выборы губернатора Белгородской области (25 мая)
 выборы президента Карачаево-Черкесской Республики (17 и 31 августа)
 выборы губернатора Новгородской области (7 сентября)
 выборы губернатора Омской области (7 сентября)
 выборы губернатора Свердловской области (7 сентября)
 выборы губернатора Ленинградской области (21 сентября)
 выборы губернатора Томской области (21 сентября)
 досрочные выборы губернатора Санкт-Петербурга (21 сентября и 5 октября)
 выборы президента Чеченской Республики (5 октября)
 выборы мэра Москвы (7 декабря)
 выборы губернатора Вологодской области (7 декабря)
 выборы губернатора Московской области (7 декабря)
 выборы губернатора Новосибирской области (7 декабря)
 выборы губернатора Оренбургской области (7 декабря)
 выборы главы администрации Тамбовской области (7 декабря)
 выборы губернатора Ярославской области (7 декабря)
 выборы президента Республики Башкортостан (7 и 21 декабря)
 выборы губернатора Кировской области (7 и 21 декабря)
 досрочные выборы губернатора Сахалинской области (7 и 21 декабря)
 выборы губернатора Тверской области (7 и 21 декабря)

2004 год 

 выборы президента Удмуртской Республики (14 марта)
 выборы главы администрации Алтайского края (14 марта и 4 апреля)
 досрочные выборы губернатора Краснодарского края (14 марта)
 досрочные выборы главы администрации Архангельской области (14 и 28 марта)
 досрочные выборы губернатора Воронежской области (14 марта)
 досрочные выборы губернатора Калужской области (14 марта)
 выборы губернатора Мурманской области (14 марта)
 досрочные выборы губернатора Рязанской области (14 и 28 марта)
 досрочные выборы губернатора Читинской области (14 марта)
 досрочные выборы губернатора Корякского автономного округа (14 марта и 4 апреля)
 досрочные выборы президента Чеченской Республики (29 августа)
 выборы главы администрации Псковской области (14 ноября и 5 декабря)
 выборы главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (14 ноября)
 выборы губернатора Курганской области (28 ноября и 19 декабря)
 выборы губернатора Астраханской области (5 декабря)
 выборы губернатора Брянской области (5 и 19 декабря)
 выборы губернатора Волгоградской области (5 и 26 декабря)
 выборы губернатора Камчатской области (5 и 19 декабря)
 выборы губернатора Ульяновской области (5 и 26 декабря)
 выборы президента Республики Марий Эл (19 декабря)
 выборы губернатора Хабаровского края (19 декабря)
 выборы главы Республики Хакасия (26 декабря)

2005 год 

Выборы главы администрации Ненецкого автономного округа (23 января и 6 февраля)

Выборы глав регионов России с 2012 года

2012 год 

 выборы губернатора Амурской области (14 октября)
 выборы губернатора Белгородской области (14 октября)
 выборы губернатора Брянской области (14 октября)
 выборы губернатора Новгородской области (14 октября)
 досрочные выборы губернатора Рязанской области (14 октября)

2013 год 

 выборы губернатора Владимирской области (8 сентября)
 выборы губернатора Забайкальского края (8 сентября)
 выборы губернатора Магаданской области (8 сентября)
 досрочные выборы губернатора Московской области (8 сентября)
 досрочные выборы мэра Москвы (8 сентября)
 выборы губернатора Хабаровского края (8 сентября)
 выборы Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия (8 сентября)
 выборы губернатора Чукотского автономного округа (8 сентября)

2014 год 

 досрочные выборы губернатора Ставропольского края (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Ивановской области (14 сентября)
 выборы Главы Республики Коми (14 сентября)
 выборы губернатора Кировской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Челябинской области (14 сентября)
 выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай (14 сентября)
 выборы губернатора Курганской области (14 сентября)
 выборы Главы Удмуртской Республики (14 сентября)
 выборы губернатора Ненецкого автономного округа (14 сентября)
 выборы губернатора Орловской области (14 сентября)
 выборы губернатора Псковской области (14 сентября)
 выборы губернатора Воронежской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Новосибирской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Волгоградской области (14 сентября)
 досрочные выборы главы республики Саха (Якутия) (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Мурманской области (14 сентября)
 досрочные выборы главы республики Калмыкия (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Красноярского края (14 сентября)
 досрочные выборы главы администрации Липецкой области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Курской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Тюменской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Оренбургской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Вологодской области (14 сентября)
 досрочные выборы Президента Башкортостана (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Нижегородской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Приморского края (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Самарской области (14 сентября)
 досрочные выборы губернатора Санкт-Петербурга (14 сентября)
 выборы губернатора Алтайского края (14 сентября)
 выборы губернатора Астраханской области (14 сентября)

2015 год 

 досрочные выборы губернатора Брянской области (13 сентября)
 выборы Главы Республики Марий Эл (13 сентября)
 выборы губернатора Еврейской автономной области (13 сентября)
 выборы Президента Республики Татарстан (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Сахалинской области (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Амурской области (13 сентября)
 выборы губернатора Кемеровской области (13 сентября)
 досрочные выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Ленинградской области (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Камчатского края (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Иркутской области (13 и 27 сентября)
 досрочные выборы губернатора Омской области (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Костромской области (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Смоленской области (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Архангельской области (13 сентября)
 выборы губернатора Пензенской области (13 сентября)
 выборы губернатора Ростовской области(13 сентября)
 выборы главы администрации Тамбовской области (13 сентября)
 выборы губернатора Калужской области (13 сентября)
 выборы Главы Чувашской Республики (13 сентября)
 выборы губернатора Калининградской области (13 сентября)

2016 год 

 досрочные выборы Главы Республики Коми (18 сентября)
 досрочные выборы губернатора Забайкальского края (18 сентября)
 выборы Главы Чеченской Республики (18 сентября)
 выборы губернатора Ульяновской области (18 сентября)
 выборы губернатора Тверской области (18 сентября)
 выборы губернатора Тульской области (18 сентября)
 досрочные выборы Главы Республики Тыва (18 сентября)

2017 год 

 досрочные выборы губернатора Калининградской области (10 сентября)
 досрочные выборы губернатора Кировской области (10 сентября)
 выборы губернатора Севастополя (10 сентября)
 выборы губернатора Томской области (10 сентября)
 выборы губернатора Саратовской области (10 сентября)
 выборы губернатора Ярославской области (10 сентября)
 выборы губернатора Пермского края (10 сентября)
 выборы Главы Республики Бурятия (10 сентября)
 досрочные выборы Главы Республики Марий Эл (10 сентября)
 досрочные выборы Главы Удмуртской Республики (10 сентября)
 выборы Главы Республики Мордовия (10 сентября)
 выборы Главы Республики Карелия (10 сентября)
 выборы губернатора Свердловской области (10 сентября)
 выборы губернатора Рязанской области (10 сентября)
 выборы губернатора Белгородской области (10 сентября)
 выборы губернатора Новгородской области (10 сентября)

2018 год 

 досрочные выборы губернатора Самарской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Нижегородской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Красноярского края (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Приморского края (9 и 16 сентября)
 досрочные выборы губернатора Орловской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Новосибирской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Омской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Ивановской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Псковской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Воронежской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Кемеровской области (9 сентября)
 выборы губернатора Владимирской области (9 и 23 сентября)
 выборы губернатора Магаданской области (9 сентября)
 досрочные выборы Главы Республики Саха (Якутия) (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Тюменской области (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Алтайского края (9 сентября)
 досрочные выборы губернатора Амурской области (9 сентября)
 выборы губернатора Московской области (9 сентября)
 выборы мэра Москвы (9 сентября)
 выборы губернатора Хабаровского края (9 и 23 сентября)
 выборы Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия (9 сентября и 11 ноября)
 выборы губернатора Чукотского автономного округа (9 сентября)
 повторные выборы губернатора Приморского края (16 декабря)

2019 год 

 досрочные выборы губернатора Сахалинской области (8 сентября)
 досрочные выборы губернатора Забайкальского края (8 сентября)
 выборы губернатора Ставропольского края (8 сентября)
 выборы губернатора Челябинской области (8 сентября)
 выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай (8 сентября)
 выборы губернатора Курганской области (8 сентября)
 выборы губернатора Волгоградской области (8 сентября)
 выборы губернатора Мурманской области (8 сентября)
 выборы Главы Республики Калмыкия (8 сентября)
 выборы главы администрации Липецкой области (8 сентября)
 выборы губернатора Курской области (8 сентября)
 выборы губернатора Оренбургской области (8 сентября)
 выборы губернатора Вологодской области (8 сентября)
 выборы Главы Башкортостана (8 сентября)
 выборы губернатора Санкт-Петербурга (8 сентября)
 выборы губернатора Астраханской области (8 сентября)

2020 год 

 досрочные выборы губернатора Севастополя (13 сентября)
 досрочные выборы губернатора Пермского края (13 сентября)
 досрочные выборы Главы Республики Коми (13 сентября)
 выборы губернатора Брянской области (13 сентября)
 выборы губернатора Еврейской автономной области (13 сентября)
 выборы Президента Республики Татарстан (13 сентября)
 выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края (13 сентября)
 выборы губернатора Ленинградской области (13 сентября)
 выборы губернатора Камчатского края (13 сентября)
 выборы губернатора Иркутской области (13 сентября)
 выборы губернатора Костромской области (13 сентября)
 выборы губернатора Смоленской области (13 сентября)
 выборы губернатора Архангельской области (13 сентября)
 выборы губернатора Пензенской области (13 сентября)
 выборы губернатора Ростовской области(13 сентября)
 выборы главы администрации Тамбовской области (13 сентября)
 выборы губернатора Калужской области (13 сентября)
 выборы Главы Чувашской Республики (13 сентября)

2021 год 

 досрочные выборы губернатора Хабаровского края (19 сентября)
 досрочные выборы губернатора Белгородской области (19 сентября)
 досрочные выборы Главы Республики Мордовия (19 сентября)
 досрочные выборы губернатора Пензенской области (19 сентября)
 выборы Главы Чеченской Республики (19 сентября)
 выборы губернатора Ульяновской области (19 сентября)
 выборы губернатора Тверской области (19 сентября)
 выборы губернатора Тульской области (19 сентября)
 выборы Главы Республики Тыва (19 сентября)

2022 год 

 досрочные выборы губернатора Владимирской области (11 сентября)
 досрочные выборы Главы Тамбовской области (11 сентября)
 выборы губернатора Ярославской области (11 сентября)
 выборы губернатора Калининградской области (11 сентября)
 выборы губернатора Кировской области (11 сентября)
 выборы губернатора Томской области (11 сентября)
 выборы губернатора Саратовской области (11 сентября)
 выборы губернатора Ярославской области (11 сентября)
 выборы Главы Республики Бурятия (11 сентября)
 выборы Главы Республики Марий Эл (11 сентября)
 выборы Главы Удмуртской Республики (11 сентября)
 выборы Главы Республики Карелия (11 сентября)
 выборы губернатора Свердловской области (11 сентября)
 выборы губернатора Рязанской области (11 сентября)
 выборы губернатора Новгородской области (11 сентября)

2023 год 

 выборы губернатора Самарской области (10 сентября)
 выборы губернатора Нижегородской области (10 сентября)
 выборы губернатора Красноярского края (10 сентября)
 выборы губернатора Приморского края (10 сентября)
 выборы губернатора Орловской области (10 сентября)
 выборы губернатора Новосибирской области (10 сентября)
 выборы губернатора Омской области (10 сентября)
 выборы губернатора Ивановской области (10 сентября)
 выборы губернатора Псковской области (10 сентября)
 выборы губернатора Воронежской области (10 сентября)
 выборы губернатора Кемеровской области (10 сентября)
 выборы губернатора Магаданской области (10 сентября)
 выборы Главы Республики Саха (Якутия) (10 сентября)
 выборы губернатора Тюменской области (10 сентября)
 выборы губернатора Алтайского края (10 сентября)
 выборы губернатора Амурской области (10 сентября)
 выборы губернатора Московской области (10 сентября)
 выборы мэра Москвы (10 сентября)
 выборы Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия (10 сентября)
 выборы губернатора Чукотского автономного округа (10 сентября)
 выборы главы ДНР (10 сентября)
 выборы главы ЛНР (10 сентября)
 выборы губернатора Херсонской области (10 сентября)
 выборы губернатора Запорожской области (10 сентября)

Примечания

Ссылки 
 Сведения о выборах и референдумах
 Сведения о результатах выборов за 2000—2004 годы на сайте Независимого института выборов (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
 Губернаторские выборы на сайте «Политика» 1991 и последующие
 Персональные страницы губернаторов
 Материалы газеты «Утро» за 8.12.2003 г.

Литература 
 Выборы в Российской Федерации. 2005. Электоральная статистика. — М., 2006. — 200 с.
 Выборы в Российской Федерации. 2004. Электоральная статистика. — М., 2005. — 232 с.
 Выборы в Российской Федерации. 2003. Электоральная статистика. — М.: Весь Мир, 2004. — 176 с.
 Выборы в Российской Федерации. 2002. Электоральная статистика. — М.: Издательство «Весь Мир», 2003. — 136 с.
 Выборы в Российской Федерации. 2001. Электоральная статистика. — М.: Издательство «Весь Мир», 2002. — 120 с.
 Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 1997—2000. Электоральная статистика: В 2 т. — М.: Весь Мир, 2001. — Т. 1. — 168 с; Т. 2. — 768 с.
 Выборы глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 1995—1997. Электоральная статистика. — М.: Весь Мир, 1997. — 704 с.
 Иванов В. В. Глава субъекта Российской Федерации. История губернаторов. Том I. История. Книга I. — М., 2019. — 600 с.
 Иванов В. В. Глава субъекта Российской Федерации. История губернаторов. Том I. История. Книга II. — М., 2019. — 624 с.
 Губернаторы в России: между выборами и назначениями / А. Кынев. — Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2020. — 1030 с. ISBN 978-5-903135-68-4
 Марков Р. С. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в контексте федеративных отношений: монография / Р. С. Марков. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 230 с. — DOI 10.12737/1852894.